Поштова кореспонденція доходить швидше, ніж в Італії. На території Ватикану працює непогана система комунікацій. Тут є власний Інтернет-домен — .va та власний супутниковий канал — CTV (). Проте, Ватикан користується телефонною та мобільною мережами у італійських операторів. Також існує власна радіостанція — Радіо Ватикана. До всього цього, Ватикан має власну газету — , яка щотижня виходить в новому тиражі.

Посилання 
 Інтернет-довідник про країни світу / Економіка та транспорт Ватикану 

Економіка Ватикану